Чемпіонат Фарерських островів з футболу 2022 — 80-й сезон найвищого рівня футбольних дивізіонів Фарерських островів. Титул чемпіона достроково здобув Клаксвік.

Клуби

Турнірна таблиця

Лідери чемпіонату

Результати матчів

1–18 тури

19–27 тури

Примітки

Посилання 
 Офіційний сайт ліги 
 Чемпіонат Фарерських островів на soccerway 

2022
Фарерські острови
2022 у данському спорті